Wouter, parfois raccourci Wout, est un prénom néerlandophone d'origine germanique, très populaire aux Pays-Bas, Belgique (Flandre) et Afrique du Sud. Il correspond à Gauthier en français et  en allemand et anglais.

À ne pas confondre avec le patronyme dérivé de ce nom, .

Personnalités portant ce prénom 

Wouter Basson (1950-), un cardiologue sud-africain
Wouter Bos (1963-), un homme politique néerlandais
Wouter Otto Levenbach (1944-), chanteur néerlandais connu en France sous le nom de Dave
Wout Poels (1987-), cycliste néerlandais
Wout van Aert (1994-), cycliste belge
Wouter Weylandt (1984-2011), cycliste belge
Wout Faes (1998-), footballeur belge
Homonymie de prénom